Johann Trommsdorff ist der Name folgender Personen:

* Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770–1837), deutscher Apotheker und Pharmazeut
 Johann Samuel Trommsdorff (1676–1713), deutscher Theologe